Chaïne Staelens – ex pallavolista olandese
 Jean-Pierre Staelens – cestista francese
 Kim Staelens – ex pallavolista belga naturalizzata olandese
 Lorenzo Staelens – allenatore di calcio ed ex calciatore belga